Косомы-Яха:

Реки

 Косомы-Яха (приток Хадутей-Пура)
 Косомы-Яха (приток Пяку-Пура)